Финал Кубка Англии 2004 года — финальный матч Кубка Англии, четвёртый финал Кубка Англии, проведённый на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. В нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Миллуолл». По итогам прошедшего сезона 2003/04 «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в Премьер-лиге, а «Миллуолл» занял 10-е место в Первом дивизионе. «Манчестер Юнайтед» выиграл матч со счётом 3:0 благодаря голу Криштиану Роналду и «дублю» Руда ван Нистелроя. Победа в этом финале стала для «Юнайтед» 11 победой в Кубке Англии (рекорд для английских клубов).

На церемонию награждения все игроки «Манчестер Юнайтед» надели футболки с надписью Davis 36 на спине, в дань памяти юного полузащитника «Юнайтед» Джимми Дэвиса. Дэвис скончался в автокатастрофе в августе 2003 года, направляясь на матч «Уотфорда», в который он перешёл из «Юнайтед» на правах аренды.

Этот финал Кубка Англии стал четвёртым подряд финалом, проведённым на стадионе «Миллениум», так как «Уэмбли» всё ещё находился в процессе реконструкции.

Матч

Отчёт о матче

Путь к финалу 
Первыми указаны команды, играющие на домашнем стадионе.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт BBC, Фотообзор и Поминутный обзор матча 

2004
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2004
Кубок Англии 2004
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 22 мая
Май 2004 года
2004 год в Уэльсе